Saint-Nicolas (avec un trait d'union) est un nom propre qui peut désigner les fêtes ou les lieux et édifices suivants :

Fêtes traditionnelles 
 La Saint-Nicolas est une fête traditionnelle dans plusieurs pays d'Europe du Nord et de l'Est mettant en scène saint Nicolas, qui donna naissance au personnage du père Noël. Cette fête est encore présente dans le Nord et le Nord-Est de la France et en Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne « où saint Nicolas distribue des cadeaux à tous les enfants sages, la nuit du 5 au 6 décembre ». Elle est aussi fêtée le  dans certains pays de tradition orthodoxe utilisant le calendrier julien.
  Saint Nicolas est aussi fêté à Bari du 7 au 9 mai, car c'est là que sont conservées ses reliques. 
 La Saint-Nicolas des étudiants est une fête estudiantine se déroulant à Liège, Mons, Namur, et quelques autres villes universitaires de Belgique, lors de la  de décembre.

Bâtiments

Édifices religieux 
 
 Basilique de Saint-Nicolas-de-Port
 
 
 
 
 Prieuré Saint-Nicolas-du-Roc
 Le prieuré de Saint-Nicolas de Campagnac, construit en 1156, cf. Sainte-Anastasie (Gard)

Ponts
 Le pont Saint-Nicolas à Chiny (Belgique)
 Le pont Saint-Nicolas, entre Saint-Pryvé-Saint-Mesmin et Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (France)
 Le pont Saint-Nicolas, à Strasbourg (France)
 Le pont Saint-Nicolas de Campagnac, entre Nîmes et Uzès (France)
 Le pont Saint-Nicolas à Revin (France)

Autres
 Fort Saint-Nicolas à Marseille
 
 Tour Saint-Nicolas à Dijon
 Tour Saint-Nicolas à La Rochelle

Rivière 
 La Saint-Nicolas, une rivière du Territoire de Belfort.
 Le Bras Saint-Nicolas, un affluent de la rivière du Sud (Montmagny) (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent).

Localités

Sankt Nikolaus, commune de Großrosseln, dans le Land de la Sarre

Saint-Nicolas, commune francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Liège.
 Saint-Nicolas (Sint-Niklaas), commune néerlandophone belge située en province de Flandre-Orientale (Région flamande)

Saint-Nicolas, ancienne municipalité du Québec, maintenant incluse dans Lévis.

Saint-Nicolas, une île du Cap-Vert.

Saint-Nicolas, ancien faubourg du Mans, maintenant quartier du secteur centre.
 Saint-Nicolas, hameau rural entre Guer et Carentoir en Bretagne, réputé pour sa chapelle éponyme.
 Saint-Nicolas, commune française du Pas-de-Calais.

Noms composés
 Saint-Jean-Saint-Nicolas, dans le département des Hautes-Alpes
 Saint-Nicolas-aux-Bois, dans l'Aisne
 Saint-Nicolas-d'Aliermont, dans la Seine-Maritime
 Saint-Nicolas-d'Attez, dans l'Eure
 Saint-Nicolas-de-Bliquetuit, dans la Seine-Maritime
 Saint-Nicolas-de-Bourgueil, en Indre-et-Loire
 Saint-Nicolas-de-la-Balerme, en Lot-et-Garonne
 Saint-Nicolas-de-la-Grave, en Tarn-et-Garonne
 Saint-Nicolas-de-la-Haie, dans la Seine-Maritime
 Saint-Nicolas-de-la-Taille, dans la Seine-Maritime
 Saint-Nicolas-de-Macherin, en Isère
 Saint-Nicolas-de-Port, en Meurthe-et-Moselle, en région Lorraine
 Saint-Nicolas-de-Redon, en Loire-Atlantique
 Saint-Nicolas-des-Biefs, dans l'Allier
 Saint-Nicolas-des-Bois, dans la Manche
 Saint-Nicolas-des-Bois, dans l'Orne
 Saint-Nicolas-des-Laitiers, dans l'Orne
 Saint-Nicolas-des-Motets, en Indre-et-Loire
 Saint-Nicolas-de-Sommaire, dans l'Orne
 Saint-Nicolas-du-Bosc, dans l'Eure
 Saint-Nicolas-du-Pélem, dans les Côtes-d'Armor
 Saint-Nicolas-du-Tertre, dans le Morbihan
 Saint-Nicolas-la-Chapelle, dans l'Aube
 Saint-Nicolas-la-Chapelle, en Savoie
 Saint-Nicolas-lès-Cîteaux, en Côte-d'Or

Anciennes communes françaises
 Saint-Nicolas-d'Acy, dans l'Oise, associée à Courteuil
 Saint-Nicolas-de-Coutances, dans la Manche, associée depuis 1965 à Coutances
 Saint-Nicolas-de-Brem, en Vendée, associée depuis 1974 à Saint-Martin-de-Brem
 Saint-Nicolas-Courbefy, dans la Haute-Vienne, associée depuis 1974 à Bussière-Galant
 Saint-Nicolas-de-Pierrepont, dans la Manche, fusionnée en une nouvelle commune de Pierrepont-en-Cotentin de 1973 à 1983, redevenue indépendante en 1983
 Saint-Nicolas-de-Véroce, en Haute-Savoie, associée depuis 1974 à Saint-Gervais-les-Bains
 Saint-Nicolas-du-Bosc-l'Abbé, dans l'Eure, associée depuis 1974 à Caorches
 Saint-Nicolas-en-Forêt, en Moselle, créée en 1958, associée depuis 1970 à Hayange
 Saint-Nicolas-près-Granville, dans la Manche, associée depuis 1962 à Granville

Saint-Nicolas, commune italienne de la Vallée d'Aoste

Saint-Nicolas, commune suisse du canton du Valais

Médailles
 Ordre de Saint-Nicolas le Thaumaturge, décoration militaire des armées blanches créée en 1920.
 Ordre militaire de Saint-Nicolas, médaille des émigrés russe pour la Première Guerre mondiale (1929).

Film 
 Saint-Nicolas, un film britannique sorti en 1898.

Presse 
 Saint-Nicolas, ancien hebdomadaire français créé en 1880 et disparu en 1915.

Plantes
 Saint-Nicolas est une variété de pomme à cidre.

Voir aussi 
 
 Pointe de Saint-Nicolas (golfe du Morbihan)
 , forme espagnole de Saint-Nicolas
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France